Het taekwondotoernooi in de klasse tot 67 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 19 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene is Hwang Kyung-seon uit Zuid-Korea; zij kwam tijdens deze Spelen niet in actie en kon derhalve haar titel niet verdedigen. De Turkse verliezend finaliste Nur Tatar deed wel mee aan de wedstrijd en won het brons. De taekwondoka's vochten in een knock-outsysteem, dat na drie rondes in een finale uitmondde. Elke taekwondoka die van een van de finalisten verloor werd geplaatst in een herkansing; de verliezers van de halve finales vochten tegen de winnaars van deze herkansingen, wat twee bronzen medailles opleverde.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen 

Vrouwen 67